94-я гонка 500 миль Индианаполиса проведена в воскресенье, 30 мая 2010 на трассе Indianapolis Motor Speedway.

В 15й раз гонка проходила в рамках Indy Racing League.

Свою вторую победу в рамках данного соревнования одержал Дарио Франкитти, опередив на финише Дэна Уэлдона и Марко Андретти. Тони Канаан, стартовавший последним, по ходу гонки выбирался на вторую позицию, а в итоге финишировал одиннадцатым.

Новости соревнования 
 Квалификация вернулась к регламенту 1998—2000 годов, когда отбор проводился в течение одной недели, а не двух, как в 2009-м.
 Победитель квалификации будет теперь определяться в дополнительном сегменте (для лучших 9 пилотов по итогам основного сегмента). В основном сегменте как и раньше будут выявляться 24 быстрейшие машины. Призовые за квалификацию в этом году увеличены: для обладателя поула они составят $175,000, для второго места — $75,000 и $50,000 для третьего. Также все квалифицировавшиеся на старт получат половинчатые очки от стандартного комплекта очков на гонку. Т.о. победитель получит 15 баллов, обладатель второго места — 13 и третий призёр — 12.

 Пять дам попытаются пройти квалификацию к гонке.

Расписание соревнования 
Соревнование-2010 было спланировано на две недели.

Освещение в радио и телевидении 
Весь телепоказ осуществлялся в HD.

Права на показ самой гонки принадлежали ABC, которые и показали гонку в 46-й раз подряд.

«Fast Friday», квалификации и Carb Day показывал Versus.

Гонка также транслировалась на IMS Radio Network.

В России гонка в режиме отложенного показа в полном объёме была показана по телеканалу Авто Плюс.

Заявочный лист 
 См. подробный список подтверждённых заявок в общей статье о сезоне серии.

Тренировки

Суббота, 15 мая 
 Погода: Переменная облачность, 19 °C, временами дождь.
 Дополнительная информация: Первый тренировочный день состоял из практики для ветеранов и практики для новичков. Лучшим новичком стал Джей Ховард (215,039 миль/ч).

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Воскресенье, 16 мая 
 Погода: Облачно, 16 °C, временами дождь
 Дополнительная информация: Второй тренировочный день состоял из практики для новичков и практики для более опытных пилотов. Единственный контакт со стеной на счету Дэна Уэлдона.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Понедельник, 17 мая 
 Погода: Дождь, 12 °C
 Дополнительная информация: Тренировка отменена из-за дождя.

Вторник, 18 мая 
 Погода: Облачно, 14 °C, местами дождь.
 Дополнительная информация: В серьёзную аварию попал Эрнесто Висо. Венесуэлец был доставлен в больницу с жалобами на боли в спине.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Среда, 19 мая 
 Погода: Облачно, 17 °C
 Дополнительная информация: Множество тренировочных кругов с не слишком большим количеством боевых. За сессию суммарно было пройдено 2282 круга. Серьёзных аварий незамечено.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Четверг, 20 мая 
 Погода: Переменная облачность, 20 °C
 Дополнительная информация: 44 автомобиля так или иначе находились в этот день на треке, пройдя техническую инспекцию. 37 пилотов появлялись на быстрейших кругах, накрутив в общей сложности 1445 витков по Спидвею только в этот день. Больше всего пройденных кругов на счету Алекса Ллойда — британец 81 раз пересекал старт/финишную отсечку. Сессия она дважды прерывалась из-за аварий.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Пятница, 21 мая — Fast Friday 
 Погода: Облачно, 21 °C
 Дополнительная информация: Все 36 пилотов, проезжавших быстрый круг, уместились в 0,7745. Пятнадцать лучших показали на быстрейшем круге скорость выше 225 миль/ч.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Квалификация

Суббота, 22 мая — Pole Day 

 Погода: Переменная облачность, 25 °C
 Дополнительная информация: Элио Кастроневес выиграл и первый (отбор 24 лучших пилотов на стартовое поле) и второй сегмент квалификации (борьба девяти лучших пилотов за поул-позицию и места на первых трёх рядах стартового поля). Тони Канаан разбил машину и вынужден будет участвовать в Bump Day, чтобы пробиться на стартовое поле.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.

Воскресенье, 23 мая — Bump Day 
 Погода: Солнечно, 31°C
 Дополнительная информация: Команда A. J. Foyt Enterprises сделала очередную попытку провести на стартовое поле своего второго пилота, но вместо Эй-Джей Фойта IV в финальный день выступал Жак Лазье.

Скорость — средняя скорость зачётного отрезка дистанции.
Не прошли квалификационное сито
  Джей Ховард (R)
  Пол Трейси
  Жак Лазье
  Милка Дуно
  Эй-Джей Фойт IV

Carb Day

Пятница, 28 мая — Финальная практика 
 Погода: Солнечно, 28 °C
 Краткое описание: Часовая итоговая тренировка для всех 33х квалифицировавшихся автомобилей. Проведена в пятницу с 11:00 до 12:00 местного времени.

Трофей пит-команд

Стартовая решётка 

 (W) = один из прошлых победителей Indy 500.
 (R) = дебютант Indianapolis 500.
 Тони Канаан сдвинут на последнюю стартовую позицию из-за смены машины.

Гонка 
 Погода: Солнечно. Чистое небо. 31 °C
 Время старта: 13:00 pm (UTC-4)

Краткий обзор 
После традиционной стартовой команды от Мэри Халман Джордж, машина безопасности, ведомая Робином Робертсом, отправила пелотон на прогревочные круги, следуя за специальной двухместной «формулой» с Майклом Андретти (в качестве водителя) и Марком Уэлбергом (в качестве пассажира). Почётная миссия махнуть зелёным флагом и дать старт гонке была доверена Джеку Николсону (он же оповещал о рестарте на 5-м и 12-м кругах).

На первом круге Дэйви Хэмилтон вылетает с трассы после второго поворота, вызвав первый период жёлтых флагов. В последующем интервью Хэмилтон назвал среди помощников в этой аварии Томаса Шектера, который перед этим прошёл американца по внутренней траектории. Не ожидавший атаки там Хэмилтон потерял свою машину и вылетел с трассы. За полкруга под зелёным флагом в пелотоне произошли и другие изменения: Дарио Франкитти выходит в лидеры, а провалившийся в квалификации Тони Канаан смог пробиться уже на 25-е место.

Зелёный флаг был вновь выброшен на пятом круге, однако гонка в боевом режиме продлилась недолго — на седьмом круге следующим выбывшим из борьбы стал Бруно Жункейра. Новый период жёлтых флагов продлился с восьмого по одиннадцатый круг. Канаан к этому времени уже 17-й.

Когда гонка возобновилась в боевом режиме Дарио удержал лидерство, продолжая возглавлять пелотон, пока на 31-м круге его не прошёл Уилл Пауэр. Однако на ближайшей же серии пит-стопов австралиец потерял всё — несогласованность команды механиков привела к тому, что Уилл уезжает с пит-стопа с вырванным шлангом и оторванной горловиной бензобака. За подобные «фокусы» дирекция гонки предсказуемо наказала его штрафным визитом на пит-лейн, что отбросило лидера чемпионата в середину третьего десятка. Также были выброшены жёлтые флаги для уборки обломков. В дальнейшем Пауэр избежит столь крупных ошибок и закончит гонку 8-м.

Тем временем шотландец вернул себе лидерство. На 68-м круге следующим выбывшим становится Джон Андретти. Последовавшая затем серия пит-стопов становится роковой для Диксона и Матоса. Плозо прикрученные колёса заставили новозеландца и бразильца через круг повторить визит в боксы. Тем временем Канаан отыгрывает в этот период ещё 8 позиций и уже едет 4-м. На 73-м круге, после контакта со стеной, заканчивается гонка для Рафаэля Матоса.

Вскоре выбывает из борьбы и другой бразилец — Витор Мейра разбивает свою Dallara во втором повороте 106-го круга, вызвав очередные жёлтые флаги. В этот момент не повезло проводящему хорошую гонку Эду Карпентеру — плановый визит в боксы совпал с их закрытием, за что потом ему пришлось повторить визит на пит-лейн. Лучшим из проигнорировавших возможность дозаправиться и сменить резину стал Томас Шектер — он и возглавлял гонку, пока вскоре после выброса зелёных флагов его не опередил шотландец из Chip Ganassi Racing.

Далее довольно долго не случалось никаких происшествий и гонщики получили возможность в борьбе на трассе выявлять лучшего. Продолжил прорываться вперёд Тони Канаан — пройдя Кастроневеса и Шектера он уже шёл вторым. Правда ехавший впереди Франкитти вёз ему к финишу 142 круга 9,7 секунды. Серия пит-стопов под зелёным флагом на 143—147 кругах выводит вперёд Марко Андретти и Райана Бриско. Впрочем не надолго — после уже их пит-стопов вперёд возвращается Франкитти, преследуемый двумя пилотами Andretti Autosport — Канааном и всё тем же Андретти. На той же серии пит-стопов, Кастроневес заблокирует перед въездом на пит-лейн резину, что вынудит его лишний раз поменять её, что отбросит бразильца с третьего на шестнадцатое место. Продолжил проблемы Penske Racing Бриско, разбивший машину о стену на выходе из четвёртого поворота 148го круга. Многие пилоты вели себя в этот момент с величайшей осторожностью, стараясь максимально сэкономить топливо, но это удалось далеко не всем — команда Кастроневеса ошиблась в расчётах и Хелио был отброшен назад. Вскоре после того как был выброшен зелёный флаг Канаан прошёл Андретти в борьбе за второе место.

На 161-м круге очередной период действия жёлтых флагов вызывает дебютант соревнования Себастьян Сааведра. Большинство пилотов пользуются этим для совершения пит-стопа, однако Майк Конвей, Джастин Уилсон, Элио Кастроневес и Грэм Рэйхал остаются на трассе, возглавив гонку. Однако не один из них не смог доехать до финиша без дополнительной дозаправки. К 192 кругу они один за другим выбывают из борьбы за победу, пустив в лидеры двух бывших партнёров по Andretti-Green Racing — Франкитти и Канаана на 1-м и 2-м местах соответственно. Впрочем Тони тоже вскоре устранился из борьбы, когда на 196-м круге вынужден был посетить пит-лейн для дополнительной дозаправки.

Франкитти значительно сбавил темп на последних кругах, позволив почти догнать себя Дэну Уэлдону. Оба пилота старались максимально экономить топливо.

Борьба за победу на последних метрах не получилась — на финальном круге всё прервала авария с участием Райана Хантера-Рея и Майка Конвея. На замедлившуюся на последнем круге машину американца (стратеги Andretti Autosport малость не угадали с топливом) налетела машина британца. Dallara Конвея взлетела над трассой и несколько раз ударилась о защитную сетку, попутно разваливаясь на части. Обломками было ранено несколько зрителей. Многие пилоты, были вынуждены срезать по объездным дорожкам внутри овала.

Конвей был доставлен в один из ближайших госпиталей с подозрением на перелом левой ноги. В последующих интервью Хантер-Рей, говорил о том, что закончившееся на последнем круге топливо выступило в роли неожиданно включившегося тормоза, что и стало основной причиной аварии. Авария Майка и Райана стала единственной по ходу Indy 500, где участвовало несколько пилотов. ESPN позже сообщил, что у Конвея сломана левая нога и диагностирован перелом одного из шейных позвонков. Хантер-Рей сломал палец, налетев на один из обломков.

 После традиционного распития молока на аллее победы Франкитти сказал, что во второй раз этот вкус ничуть не хуже. Дарио лидировал 155 из 200 кругов гонки. Шотландец также проехал последние 36 кругов без дозаправок.

Победа шотландца означала, что владелец его команды Чип Ганасси стал первым владельцем команды, кто выиграл в один календарный год и 500 миль Индианаполиса и 500 миль Дайтоны (этап NASCAR Sprint Cup) (победу в Дайтоне Чипу принёс Джейми МакМаррей) .

Вторым гонку закончил Дэн Уэлдон. После гонки британец корил себя за то, что второй год подряд финиширует тут вторым. Пилот Panther Racing в пятый раз за 8 участий финиширует на «старой кирпичнице» в Top4 (и трижды в Top2).

Дальнейшие позиции в гонке некоторое время носили предварительный характер, пока судьи выясняли, кто где был в момент выброса жёлтых флагов. В итоге третьим был назван Марко Андретти (хотя первоначально значился в протоколе под № 6), продолжив серию финишей на Indy 500 в Top3 по чётным годам. Лучшим новичком стал Марио Романчини, финишировавший 13-м. Лучшей пилотессой на финише стала Даника Патрик, закончившая гонку 6-й.

Один из предстартовых фаворитов — обладатель поула Элио Кастроневес — закончил гонку 9-м, имея множество проблем по ходу заезда.

Ещё один из фаворитов гонки — Тони Канаан — начинавший гонку последним, но по ходу дистанции шедший 2-м, в итоге финишировал 11-м, из-за необходимости провести пит-стоп на последних кругах. Тони также похвалил в послегоночном интервью своего бывшего партнёра по команде.

Результаты 

КЛ — круги лидирования. W — один из бывших победителей соревнования. R — участник-дебютант.

Лидеры гонки по кругам 
Старт-финишная отсечка 13 раз фиксировала смену лидера. В этом списке отметились 8 пилотов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии
 Официальный сайт Indianapolis 500

Индианаполис
Май 2010 года
Моторные виды спорта
2010